Astorga kan syfta på

Personer
 Emanuele d'Astorga (1680–1736), italiensk kompositör

Geografi

Brasilien 

 Astorga (kommun i Brasilien), Paraná, 
 Astorga (ort i Brasilien, Paraná, Astorga),

Spanien 

 Astorga (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Astorga (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar